Cette page dresse la liste des peintures de Noël-Nicolas Coypel, peintre français du  siècle.

Liste

Notes et références 

Coypel